Planaltinense – abitanti di Planaltina (Goiás)
Planaltinense – abitanti di Planaltina do Paraná
Planaltinense – abitanti di Planaltino